Cityring, zumeist für den automobilen Straßenverkehr angelegte Ringstraßenverbindung um innerstädtische Kernzonen, steht für

 Cityring (Bonn)
 Cityring (Braunschweig)
 Cityring (Castrop)
 Cityring (Dortmund)
 Cityring (Hannover)
 Cityring (Kirchheim)
 Cityring (Lünen)